Сушица може да се отнася за:

България 
 Селища
 Сушица, село в област Благоевград
 Сушица, село в област Велико Търново
 Сушица, село в област Кюстендил
 Сушица, бивше село в област Пловдив, сега квартал на Карлово
 Горна Сушица, село в област Благоевград, България
 Долна Сушица, е старото име на село Златолист в област Благоевград, България

 Други
 Сушица, река в Родопите – Мостовска Сушица
 Сушица, пещера в Монтантско, в близост до село Студено буче

Северна Македония 
 Сушица, село в община Гостивар
 Сушица, село в община Маврово и Ростуше
 Сушица, село в община Брод
 Сушица, село в община Ибрахимово
 Сушица, село в община Ново село
 Маркова Сушица, село в община Студеничани
 Сушица, бивше село край Дебър

Гърция 
 Сушица, река

Сърбия 
 Сушица, село в община Валево
 Сушица, село в община Крушевац
 Сушица, село в община Сеница

Албания 
 Сушица, река